Дерк может означать:

 Дерк — селение в Азербайджане.
 Дерк — древний город во Фракии, ныне Дурусу (Арнавуткёй) в Турции.
 Деркос — прежнее название озера Дурусу (озеро)

См. также 
 Деркская митрополия